Ми́ддлтон, Ми́длтон () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Миддлтон, Генри (1770—1846) — американский плантатор, политический деятель и дипломат.
 Миддлтон, Гленн (род. 2000) — шотландский футболист.
 Миддлтон, Джеймс (род. 1987) — британский бизнесмен, брат герцогини Кембриджской.
 Миддлтон, Джон, 1-й граф Миддлтон (около 1608 или 1619 1674) — шотландский офицер-роялист.
 Миддлтон, Дэррил (род. 1966) — американский баскетболист и тренер.
 Миддлтон, Кейт (род. 1982) — супруга принца Уильяма, герцога Кембриджского.
 Миддлтон, Крис (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Миддлтон, Маргарет Ивонн (более известна как Ивонн де Карло; 1922—2007) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Миддлтон, Пиппа (род. 1983) — британская светская львица, младшая сестра герцогини Кембриджской.
  (род. 1953) — канадский хоккеист, обладатель Кубка Канады 1984 г.
 Миддлтон, Сидней (1884—1945) — австралийский регбист, олимпийский чемпион.
 Мидлтон, Таппенс (род. 1987) — британская актриса.
 Мидлтон, Томас (1580—1627) — английский поэт и драматург.
 Миддлтон, Фредерик (1825—1898) — британский генерал.
 :
 Миддлтон, Чарльз, 2-й граф Миддлтон (1649 или 1650 — 1719) — шотландско-английский политик.
 Миддлтон, Чарльз, 1-й барон Бархэм (1726—1813) — британский морской офицер и политический деятель.
 Миддлтон, Чарльз (1874—1949) — американский актёр театра и кино.

 Миддлтон, Эдвард (1885—1947) — английский и бельгийский шахматист.

Топоним 
 Мидлтон — город в графстве Корк, Ирландия.
 Мидлтон — город в округе Дейн, штат Висконсин, США.
 Мидлтон — город в Западном Йоркшире, Англия, пригород Лидса.
 Мидлтон — город в Англии, часть Большого Манчестера.
 Мидлтон — город в округе Эссекс, штат Массачусетс, США.
 Мидлтон — город в округе Нью-Кастл, штат Делавэр, США.
 Мидлтон — город в графстве Аннаполис, Новая Шотландия, Канада.
 Миддлтон — остров у побережья Аляски.

См. также 
 Мидл
 Мидлберг
 Мидделбург
 Мидлтаун
 Мидлвилл

Примечания